Pierluigi Zotti  – Peter Pan di Paduli di Will Eisner
 Il sognatore  – romanzo a fumetti di Will Eisner
 Il sognatore  – singolo di Tony Cucchiara del 1978
 Il sognatore/Te sento luntana  – singolo di Peppino di Capri del 1987
 Il sognatore  – album di Peppino di Capri del 1987
 Il sognatore  – album dei Rio del 2010
Il sognatore (The Turnaround) – romanzo di George P. Pelecanos del 2008